Константин Воинов:
 Воинов, Константин Наумович (1918—1995) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Войнов, Константин Семёнович (род. 1960) — живописец.